Avesta kan syfta på:

 Avesta (annonsblad) – en tidning utgiven 1911
 Avesta (religiös skrift) – zoroastrismens samling av heliga texter

Platsen Avesta i Dalarna, Sverige

Indelningar i Avesta kommun
 Avesta kommun – en kommun i Dalarnas län 1971–
 Avesta – en tätort samt centralort i Avesta kommun
 Avesta distrikt – ett distrikt i Avesta kommun och Dalarnas län 2016–
 Avesta socken – en socken i Dalarna 1642–
 Avesta landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län 1863–1906
 Avesta municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle i Avesta landskommun 1889–1907
 Avesta köping – en tidigare köping i Kopparbergs län 1907–1919
 Avesta stad – en tidigare kommun i Kopparbergs län 1641–1688 och 1919–1970

Järnvägsstationer
 Avesta centrum – en järnvägsstation längs Dalabanan
 Avesta Krylbo station – en järnvägsstation i stadsdelen Krylbo i tätorten Avesta

Industrier
 Avesta kopparverk – ett verk för kopparframställning 1636–1869
 Avestakoncernen – en tidigare  ståltillverkare
 Avestas gamla kraftstation – ett tidigare vattenkraftverk på nuvarande Koppardalsvägen 62 i Koppardalen i Avesta

Församlingar
 Avesta församling – en församling i Tuna kontrakt i Västerås stift
 Avesta kyrka – en kyrkobyggnad i Avesta

Jämför med
Alvesta